Crivillén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Crivillén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Crivillén (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar